Гревенмахер (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Гревенмахер. Коммуна Гревенмахер является частью кантона Гревенмахер. В коммуне находится одноимённый населённый пункт.

Население составляет 4263 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 1782 домашних хозяйств. Занимает площадь 16,48 км² (по занимаемой площади 74 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 315 м. (108 место из 116 коммун), наименьшая 133 м. (2 место из 116 коммун).

Ссылки 
 www.grevenmacher.lu — официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга